Sigel puede referirse a:

 el nombre anglosajón de la diosa solar nórdica Sól;
 el nombre de una runa en el alfabeto futhorc, Sigel; o
 el personaje de la serie de anime Oh My Goddess!.